Carton ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Carton de Wiart (1880–1963), britischer Generalleutnant
 André Carton dit Hurlupin, französischer Maler
 Cheryl Carton (* ~1955), US-amerikanische Badmintonspielerin
 Fernand Carton (1921–2019), französischer Linguist
 Henry Carton de Wiart (1869–1951), belgischer Politiker
 Louis Carton (1861–1924), französischer Arzt und Archäologe
 Louise Carton (* 1994), belgische Leichtathletin
 Pauline Carton (1884–1974), französische Schauspielerin
 Raoul Carton (1879–1934), französischer Philosoph
 Ton Carton († 2014), niederländischer Fußballtrainer

Siehe auch:
 Karton
 Cartoon
 Cardon